Die Saison 1984/85 war die 51. Spielzeit der Serie A1, der höchsten italienischen Eishockeyspielklasse. Meister wurde zum insgesamt neunten Mal in der Vereinsgeschichte der HC Bozen. Der HC Como stieg in die zweite Liga ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften insgesamt 18 Spiele. Anschließend wurde die Liga in der zweiten Saisonphase in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften aufgeteilt. Gemäß ihrer Hauptrundenplatzierung erhielten die Mannschaften für die zweite Saisonphase einen bis fünf Bonuspunkte. In der zweiten Saisonphase spielten die Mannschaften in Hin- und Rückspiel gegen jeden Gruppengegner. Die vier bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe qualifizierten sich für die Playoffs, in denen der Meistertitel ausgespielt wurde. Die beiden Gruppenletzten mussten gegeneinander in der Relegation um den Klassenerhalt antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Hauptrunde

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Zweite Saisonphase

Gruppe A 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Gruppe B 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Playoffs

Meistermannschaft 
Bruno Baseotto – Bruno Bertiè – Jim Boni – Paolo Casciaro – Dale Derkatch – Hubert Gasser – Mauro Giacomin – Paolo Lasca – Robert Oberrauch – Gino Pasqualotto – Martin Pavlu – Luciano Sbironi – Maurizio Scudier – Gianni Spoletti – Herbert Strohmair – Bob Sullivan – Moreno Trisorio – Maurizio Vacca. Trainer: Ron Chipperfield

Relegation 
 HC Auronzo – HC Como 5:2/5:2

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Spielzeit bei hockeytime.net (italienisch)

1984
Eishockeysaison 1984/85